Two Kinds of Women – film del 1922 diretto da Colin Campbell
 Two Kinds of Women – film del 1932 diretto da William C. de Mille